

Ловер-Аллен Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсільванія
 Ловер-Аллен — переписна місцевість, штат Пенсильванія